Pertoltice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Pertoltice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Pertoltice, comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec
Pertoltice pod Ralskem, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec